Чемпионат СССР по футболу 1974 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал московский клуб «Локомотива».

Матч последнего тура «Строитель» Ашхабад — «Металлург» Липецк (9:0), в котором была одержана самая крупная победа в истории первой лиги, впоследствии был признан договорным.

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1974 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1974
1974